Paul Smith - cantor e compositor britânico
Paul Smith (compositor) - compositor americano
Steven Paul Smith - cantor e músico norte-americano

Desambiguação